Reutera puberula är en flockblommig växtart som beskrevs av Francisco Loscos y Bernal och Trinidad Herménégilde José Pardo de Tavera. Reutera puberula ingår i släktet Reutera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
puberula